Forró, une commune hongroise (Borsod-Abaúj-Zemplén).
 Le forró, une musique brésilienne.